Юрген Хойзер (; род. 13 апреля 1953, Барт, ГДР) — немецкий тяжелоатлет, чемпион мира (1978), призёр Олимпийских игр (1980), Заслуженный мастер спорта (1988).

Биография 
С детства занимался тяжёлой атлетикой, сначала в клубе BSG Motor Barth, потом в BSG Motor Stralsund (тренер Uwe Ihde).

После многочисленных побед в Спартакиадах и неоднократно выигранных молодёжных чемпионатов ГДР, Юрген Хойзер в 1972 году занял 3-е место во взрослом чемпионате ГДР по олимпийскому троеборью в весовой категории до 110 кг.

На Чемпионате мира в 1978 году в Геттисберге занял 1-е место с результатом 417,5 кг (185+232,5). Советский атлет Султан Рахманов в сумме поднял также 417,5 кг (187,5+230), но был тяжелее Хойзера.

В 1980 году выиграл серебряную медаль на XXII летней Олимпиаде в Москве с результатом 410 кг (182,5+227,5), отстав от Рахманова на 30 кг. И на этом завершил свою международную карьеру.

После Олимпиады принимал участие в национальных соревнованиях. Две победы на Кубке синих мечей Мейсена (1981, 1982).

После окончания спортивной карьеры Хойзер работал инженером на верфи Volkswerft (Штральзунд). Позже был техническим директором в Центральном пионерском лагере Барта. После политического переворота в ГДР, он занялся бизнесом в Преров (такси).

За спортивные достижения в 1988 году ему было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

Примечания

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты ГДР
Тяжелоатлеты Германии
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года